Kuhn:
 Fritz Julius Kuhn
 Richard Kuhn
 Thomas Samuel Kuhn

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești